Il campionato di calcio di Primera División messicana 1943-1944 o (Liga Mayor) è stato il secondo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 22 agosto 1944 e si concluse il 22 aprile del 1945. Vide la vittoria finale del España.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Verdetto finale 
 Real Club España Campione del Messico stagione 1944-1945

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
1944-1945